Rosamel ist der Familienname von:
 Claude du Campe de Rosamel (1774–1848), französischer Admiral und Marineminister

Sonstiges:
 Rosamel-Insel, Insel in der Antarktis